Namnet Miltiades kan syfta på:

En atensk politiker (död cirka 524 f.Kr.), se vidare Miltiades d.ä.
En atensk politiker (död 489 f.Kr.), se vidare Miltiades d.y.
En påve (död 314 e.Kr.), se vidare Miltiades (påve).